Harald III Hein – król Danii 1074-1080
 Harald III Srogi – król Norwegii 1045-1066